76-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль проходил с 28 августа по 7 сентября 2019 года. Жюри основного конкурса фестиваля возглавила аргентинский режиссёр Лукресия Мартель. Фильмом открытия стал фильм «Правда» японского режиссёра Хирокадзу Корээда.

Главный приз, награду «Золотой лев», получил фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса.

Жюри 
Основной конкурс:
 Лукресия Мартель, режиссёр () — председатель
 Пирс Хэндлинг, историк кино и критик, исполнительный директор Кинофестиваля в Торонто ()
 Мэри Хэррон, режиссёр ()
 Стэйси Мартин, актриса ()
 Родриго Прието, кинооператор ()
 Синъя Цукамото, режиссёр ()
 Паоло Вирдзи, режиссёр и сценарист ()

Программа «Горизонты»:
 Сузанна Никкьярелли, режиссёр и сценарист () — председатель
 Марк Адамс, художественный руководитель Эдинбургского кинофестиваля ()
 Рашид Бушареб, режиссёр ()
 Альваро Брехнер, режиссёр ()
 Ева Санджорджи, художественный руководитель Венского кинофестиваля ()

Конкурсная программа

Основной конкурс 

В основной конкурс отобраны следующие фильмы:

Программа «Горизонты» 

Следующие фильмы были отобраны для показа в программе «Горизонты»:

Награды 

Призы на конкурсе распределились следующим образом:

Основные награды 
 Золотой лев — «Джокер», реж. Тодд Филлипс
 Приз Большого жюри — Серебряный лев — «Офицер и шпион», реж. Роман Полански
 Серебряный лев за режиссуру — Рой Андерссон за фильм «О бесконечности»
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Лука Маринелли за роль в фильме «Мартин Иден»
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Ариан Аскарид за роль в фильме «Молитва во имя Бога»
 Приз за лучший сценарий — Лев — Юньфань за мультфильм «Вишнёвый переулок, 7»
 Специальный приз жюри — «Мафия уже не та, что раньше», реж. Франко Мареско
 Премия Марчелло Мастроянни — Тоби Уоллес за роль в фильме «»
 Молодой лев — лучший режиссёрский дебют — Амьяд Абу Алала за фильм «Ты умрёшь в 20 лет»

Награды за вклад в кинематограф 
 Почётный Золотой лев — Джули Эндрюс и Педро Альмодовар

Программа «Горизонты» 
 Приз за лучший фильм — «Атлантида», реж. Валентин Васянович
 Приз за режиссуру — Тео Корт за фильм «Белым по белому»
 Специальный приз жюри — «Вердикт», реж. Реймунд Рибэй Гутьеррез
 Приз лучшему актёру — Сами Буажила за роль в фильме «Сын»
 Приз лучшей актрисе — Марта Ньето за роль в фильме «Мать»
 Приз за лучший сценарий — «Вернуться», реж. Джессика Палю

Программа «Венецианская классика» 
 Приз за лучший отреставрированный фильм — «Экстаз» (1933), реж. Густав Махаты

Примечания

Ссылки 
 

Венецианский кинофестиваль
Сентябрь 2019 года
Кинофестивали 2019 года
Август 2019 года